Евтидем, Эвтидем (, ) — древнее греческое имя.

 Евтидем I — царь греко-бактрийского царства, правивший с 235 до н. э. по 200 до н. э.. Родоначальник династии Евтидемидов.
 Евтидем II — царь греко-бактрийского царства.
 Евтидем — командующий Афинскими флотом во время похода на Сицилию в 415-413 году до н. э. (эпизод пелопоннесской войны). 
 Евтидем — тиран Сикиона (III век до н.э.).
 Евтидем — имя архонтов Афин: 555—554 до н.э.; 450—449 и 431—430 до н.э. (тж. Эвтин).
 Евтидем — диалог Платона, написанный в 380г. до н. э.
 Евтидем — персонаж «Воспоминаний о Сократе» Ксенофонта и у Плутарха в его «Symposion».
 Евтидем — сын Кефала упоминается в диалоге Платона «Государство».

Примечания